Banjica je lahko:
 Banjica, Bijeljina (Bosna in Hercegovina)
 Banjica, Čačak (Srbija)
 Banjica, Beograd, del Beograda (Srbija)